A lakatlan sziget Joseph Haydn 1779-ben bemutatott kétfelvonásos operája
A lakatlan sziget a Vakáción a Mézga család című rajzfilmsorozat 4. része